Synoniem van advies
 Raad (beroep)
 Een raadspel
 Raad (overlegorgaan)

Zie ook
 Raat (doorverwijspagina)